Картун Нетуърк () е името на телевизионни канали по цял свят, създадени от Търнър Броудкастинг, които разпространяват предимно анимационни програми. Каналът започва да излъчва на 1 октомври 1992 г. в САЩ и година по-късно започва да се разпространява по цял свят.

Има общо 25 канали с марка Картун Нетуърк в света, от които 2 специализирани:
 Картун Нетуърк (САЩ)
 Картун Нетуърк (Латинска Америка)
 Картун Нетуърк (Европа)
 Картун Нетуърк (Обединено кралство и Ирландия)
 Картун Нетуърк (Нидерландия)
 Картун Нетуърк (Югоизточна Азия)
 Картун Нетуърк (Испания)
 Картун Нетуърк (Тайван)
 Картун Нетуърк (Индия)
 Картун Нетуърк (Филипини)
 Картун Нетуърк (Австралия)
 Картун Нетуърк (Италия)
 Картун Нетуърк (Япония)
 Картун Нетуърк (Франция)
 Картун Нетуърк (Скандинавия)
 Картун Нетуърк (Пакистан)
 Картун Нетуърк (Гърция)
 Картун Нетуърк (Германия)
 Картун Нетуърк (Южна Корея)
 Картун Нетуърк (Турция)
 Картун Нетуърк (Русия и Югоизточна Европа)
 Картун Нетуърк (Близък изток)
 Картун Нетуърк ТОО – канал във Великобритания

Картун Нетуърк